

Finzione
La collina dei conigli (Watership Down) – romanzo di Richard Adams del 1972
La collina dei conigli (Watership Down) – film d'animazione del 1978 basato sul romanzo di Adams
Watership Down – serie animata del 1999-2001
La collina dei conigli (Watership Down) – miniserie televisiva britannica del 2018

Geografia
Watership Down – collina dell'Inghilterra

Musica
Watership Down – gruppo musicale alternative metal statunitense

Pagine correlate 
 La collina dei conigli (disambigua)